Mit dem Namen Zeche Kirschbaum gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Kirschbaum (Bochum) in Bochum-Weitmar
 Die Zeche Kirschbaum (Dortmund) in  Dortmund-Wellinghofen

Siehe auch:
 Zeche Vereinigte Kirschbaum & Neumark in Bochum-Weitmar
 Zeche Kirschbaumisches Kunstkohlenbergwerk in Essen-Werden